Konge i Danmark: Christoffer 2. 1329-1332 – Den kongeløse tid 1332-1340

Begivenheder

Født

Dødsfald 
 2. august – Christoffer 2. af Danmark fra 1320-1326 og 1329 til sin død (født 1276).

Eksterne henvisninger 

 
32
Artikler om enkelte år